Протока — вузький водний простір, що поділяє ділянки суходолу і поєднує водні басейни.
 Протока, протік — рукав річки; річка або струмок, що з'єднує дві водойми.
 Протока — анатомічний термін — вузька порожнина, канал:
 Боталлова протока
 Вольфова протока
 Жовткова протока
 Жовчні протоки
 
 Мюллерова протока
 Протока підшлункової залози
 Сім'явивідна протока
 Сім'явипорскувальна протока.

Топонім 

 Протока — річка в Україні, права притока Росі.
 Протока — праве дельтове гирло р. Кубань.

Див. також 
 Протоки